Il doppio maschile del Pilot Pen Tennis 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Julian Knowle e Jürgen Melzer erano i detentori del titolo, ma Melzer non ha partecipato.

Knowle ha fatto coppia con Andy Ram, ma ha perso in semifinale contro Robert Lindstedt e Horia Tecău.

Lindstedt e Tecău hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Pilot Pen Tennis 2010
ATP World Tour 2010